Буддийская ниша Суме () — расположена на левом берегу реки Чаа-Холь (Россия, Тыва), неподалеку от поселка Урбюн на высоте четырех метров от подножия горы Суме. К нише поднимаются по вырубленным в серых сланцах ступеням.

Описание 
Выбитая в скале ниша Чурумал-бурганныг совсем не велика. Высота ее 1 метр, ширина — 60, а глубина — 86 сантиметров. На сером камне ее задней стены рукой древнего мастера выбито барельефное изображение Будды, двух Бодхисагв, слева и справа видны силуэты верных стражей, стоящих в устрашающих позах. Нишу обрамляет сетка красных штрихов. Слева и справа видны силуэты верных стражей. Этот замечательный памятник буддийского искусства ученые относят к XIII веку.

История 
 В 1717 году нишу посетили участники красноярской военно-топографической экспедиции, возглавляемой «детьми боярскими» — Андреем Еремеевым и Иваном Нашивошниковым. Они обнаружили в нише луки со стрелами, зерна ячменя, полоски синей и черной бумаги, расписанные загадочными золотыми и серебряными знаками. Позже выяснилось, что это тибетские молитвы. Через четыре года у Чаа-Хольской ниши побывал красноярский казак Дмитрий Шаров. Он доносил воеводе: «…который-де был над дверями один болван сидящий, и тот-де сколот с камени и увезен». В 1726 году воевода снова отправил в Туву казаков с наказом посетить, подробно описать и зарисовать буддийскую нишу и привезти оттуда письмена. Его поручение выполнили Иван Пойлов и Тонока Строгулин. В 1881 году нишу посетил русский археолог А. В. Андрианов. В советское время ее обследовал и описал профессор Л. Р. Кызласов.

Интересные факты 
Памятник буддийского искусства XIII века теперь можно увидеть только раз в год — во время сброса воды на Саяно- Шушенском водохранилище. Все остальное время высеченная в скале Суме буддийская часовня в виде ниши находится под водой.

Скала Суме стала местом поклонения для буддистов из разных уголков России и других стран, которые в конце мая — начале июня до заполнения водохранилища приезжают сюда.

Источники 
 Путешествуем по Туве: Очерки о достопримечательностях Тувы / Ф. А. Журавлев, З. И. Журавлева. — Кызыл: Тувкнигоиздат, 1981.- С. 35-36.
 Драгоценности Тувы. По итогам специального проекта «Тос эртине»: Фотоальбом. — Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2011. — С.14-15.

Примечания 

Достопримечательности Тывы
Буддизм в Тыве
Чаа-Хольский кожуун
Археологические объекты Тывы